Guillaume Duprat kan syfta på:

* Guillaume Duprat (1507–1560), fransk biskop
 Guillaume Duprat (född 1973), fransk barnboksförfattare
 Guillaume-Léonce Duprat (1872-1956), fransk sociolog